Sarenput ist der Name folgender Personen:

 Sarenput I., Priestervorsteher und Bürgermeister von Elephantine 
 Sarenput II., Priestervorsteher und Bürgermeister von Elephantine